Рахманов, Базар:
 Рахманов, Базар (1925—?) — рядовой, полный кавалер ордена Славы.
 Рахманов, Базар (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.